Leopoldo de Baviera (Wurzburgo, 12 de marzo de 1821 - Múnich, 12 de diciembre de 1912) fue el príncipe regente y gobernante de Baviera desde 1886 hasta su muerte, debido a la manifiesta incapacidad de sus sobrinos, Luis II y Otón I.

Persona de trato afable, bonachón y gran amante de las cacerías, se ganó en poco tiempo las simpatías de sus coetáneos. El 15 de abril de 1844 se casó con la archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana, hija del gran duque de Toscana Leopoldo II de Toscana, y de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Luis, Leopoldo, Teresa y Arnulfo.

El trono griego 

Leopoldo era el tercer hijo del Rey Luis I de Baviera y de su esposa, la princesa Teresa de Sajonia-Altenburgo y el hermano menor de los reyes Maximiliano II de Baviera y Otón I de Grecia.

Además de estar en la línea de sucesión al trono de Baviera, Leopoldo también era el heredero aparente del trono de Grecia, hasta que su hermano Otón tuviese hijos. Entretanto, la ley griega exigía que el heredero de Otón se convirtiese a la Iglesia ortodoxa, pero a Leopoldo no le gustaba eso.

Otón fue depuesto en 1862, siendo sustituido por un príncipe danés que se tornaría en el rey Jorge I de Grecia. Otón murió 5 años después, dejando a Leopoldo y a sus descendientes como representantes para la restauración de los Wittelsbach en el trono heleno. Pero dicha restauración nunca se llevaría a cabo.

Regente de Baviera 

El 10 de junio de 1886, su sobrino, el rey Luis II, fue declarado mentalmente incompetente para reinar, lo que provocó que Leopoldo fuese nombrado regente.

Después de la misteriosa muerte de Luis II, ocurrida pocos días después, continuó siendo regente para el nuevo rey, Otón, hermano de Luis II y, por tanto, sobrino de Leopoldo.

Leopoldo fue acusado de haber asesinado a su sobrino, pero tras una política de lavado de imagen con acciones tales como abrir al público los lujosos castillos de su sobrino (el 1 de agosto de 1886) para que el pueblo pudiera ver así el lujo en el que vivía el denominado “Rey Loco”, el Príncipe acabó convirtiéndose en uno de los gobernantes más populares de Baviera.

La regencia de Leopoldo estuvo caracterizada por actividades culturales y artísticas en Baviera, que prosperó con un gobierno liberal, y Múnich, la capital de Baviera, se convirtió en un centro cultural de Europa.

Thomas Mann escribió sobre ese período.

Fallecimiento 

Leopoldo actuó de regente hasta su muerte, en 1912, causada por bronquitis. Fue sucedido por su hijo que más tarde sería Luis III de Baviera. Está enterrado en la iglesia de los Teatinos de Múnich.

Familia
El 1 de abril de 1844, en Florencia, Leopoldo contrajo matrimonio con la Archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana, segunda hija del Gran Duque Leopoldo II de Toscana. Leopoldo y Augusta tuvieron cuatro hijos:

 Luis, (1845-1921), se casó con la archiduquesa María Teresa de Austria-Este; con descendencia.
 Leopoldo, (1846-1930), se casó con la archiduquesa Gisela de Austria; con descendencia.
 Teresa, (1850-1925), tomó las órdenes religiosas y se convirtió en abadesa del monasterio de Santa Ana en Múnich;
 Arnulfo, (1852-1907), se casó con la princesa Teresa de Liechtenstein. Tuvieron un hijo, Enrique Leopoldo, muerto en acción durante la I Guerra Mundial

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Regentes de Alemania
Fallecidos por bronquitis
Mariscales de campo de Baviera
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Príncipes de Baviera
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes priores de la Orden Real y Militar de San Jorge
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Nacidos en Wurzburgo
Fallecidos en Múnich